La UEFA Champions League 2000-2001 fu vinta per la quarta volta dal Bayern Monaco che sconfisse in finale, ai tiri di rigore, il Valencia. Per i tedeschi si trattò del primo trionfo dal 1975-1976, il quarto in totale nel torneo. Per il Valencia si trattò, invece, della seconda sconfitta consecutiva in finale. Bayern Monaco e Valencia, le due finaliste, erano state sconfitte in finale nelle due precedenti edizioni della manifestazione.

Primo turno preliminare

Secondo turno preliminare

Terzo turno preliminare

Prima fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Seconda fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Tabellone fase a eliminazione diretta

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Classifica marcatori 
Di seguito i migliori marcatori. Sono escluse le gare dei turni preliminari.

Note

Voci correlate 
 Coppa Intercontinentale 2001
 Supercoppa UEFA 2001
 Coppa UEFA 2000-2001
 Coppa Intertoto 2000

Collegamenti esterni

Calcio nel 2000
Calcio nel 2001
Edizioni della UEFA Champions League